Вознесенский район:

 Существующие
 Вознесенский район — муниципальное образование в Нижегородской области.
 Вознесенский район — административная единица на западе центральной части Николаевской области Украины. 

 Исторические
 Вознесенский район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая с 1927 по 1954 годы.
 Вознесенский район — административно-территориальная единица в составе Юго-Восточной области и Северо-Кавказского края, существовавшая в 1924—1929 годах. 
 Вознесенский район — административно-территориальная единица, существовавшая с 1923 по 1930 год в составе Мелитопольского округа УССР. 
 Вознесенский район — административно-территориальная единица, существовавшая в составе Николаевского округа УССР.